Jan Lesiak (ur. 1913) – piłkarz, reprezentant Polski
 Jan Lesiak (1945–2020) – pułkownik Służby Bezpieczeństwa, szef zespołu specjalnego UOP